Sudensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sudensaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Sudensaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar